Eerste divisie (1971/1972) – drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii w sezonie 1971/1972.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste divisie

Linki zewnętrzne 
Statystyki sezonu na stronie rsssf.com

Eerste divisie
1971 w piłce nożnej
1972 w piłce nożnej
1971 w Holandii
1972 w Holandii